Никола́й Жеребцо́в:
 Жеребцов, Николай Арсеньевич (1807—1868) — российский чиновник и литератор, виленский губернатор в 1844—1846 гг.
 Жеребцов (Верден), Николай Георгиевич (1904—1979) — советский спортсмен (гиревой спорт, тяжёлая атлетика), артист цирка.
 Жеребцов, Николай Григорьевич (1713—?) — тайный советник, обер-прокурор Сената, московский губернатор.